Чемпионат Люксембурга по футболу 1987/1988 — 74-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Переходный турнир

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1987/1988
Люксембург
Люксембург
1987 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 1988 году